Heart Lake kan syfta på följande:

 Heart Lake, Antarktis, en sjö i Antarktis
 Heart Lake, Ontario, en sjö i Kanada